Скюа може да се отнася за:

 Скюа — (по-правилно Скуа) птица от род Морелетници, морелетник.
 Скюа — английски палубен бомбардировач от периода на Втората световна война.
 Скюа — английска метеорологична ракета-сонда.
 Сий Скюа — английска противокорабна ракета.